Abkarovits Endre (1910–1989) irodalmár, tanítóképző-intézeti, gimnáziumi, majd főiskolai tanár, pedagógiai szakíró és publicista
Abkarovits Endre (1946) főiskolai angol nyelvészet, művészettörténet és kultúrtörténet tanár, újságíró, id. Abkarovits Endre fia